Saint-Palais (Allier)
 Saint-Palais (Cher)
 Saint-Palais (Gironde)
 Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques)
ook:
Saint-Palais-de-Négrignac,  Charente-Maritime
Saint-Palais-de-Phiolin,  Charente-Maritime
Saint-Palais-du-Né,  Charente 
Saint-Palais-sur-Mer,  Charente-Maritime